

Eventos

Monumentos

Quadros

Nascimentos

Falecimentos 

1542 na arte